Хорда може бити:

 Хорда (социологија), примитивна праисторијска група људи.
 Хорда (биологија), осовински орган код Хордата (тип деутеростомних животиња).
 Хорда (компјутерске игре), назив групе примитивних или измишљених бића из више видео и компјутерских игара (нпр. „Воркрафт“).
 Хорда (стрип), назив стрипа ауторке Алин Комински-Крам.